

Дідіно — селище, Первоуральський міський округ, Свердловська область
 Дідіно — присілок, Юр'янський район, Кіровська область